

Integralne części wsi w Polsce 
 Dolny Koniec – część wsi Polana w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Czarna
 Dolny Koniec – część wsi Leszczowate w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne
 Dolny Koniec – część wsi Glinne w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko
 Dolny Koniec – część wsi Średnia Wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko
 Dolny Koniec – część wsi Paszowa w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Olszanica
 Dolny Koniec – część wsi Kuźmina w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza
 Dolny Koniec – część wsi Makowa w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Dolny Koniec – część wsi Jawornik Polski w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Jawornik Polski
 Dolny Koniec – część wsi Komańcza w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Komańcza

Zobacz też 
 Górny Koniec